Oratorio di Santa Maria Maddalena dei Malsani a Prato, lungo via Firenze;
 Oratorio di Santa Maria Maddalena presso l'antico borgo di Cerezzola (Canossa);
 Oratorio di Santa Maria Maddalena a Castel Goffredo;
Oratorio di Santa Maria Maddalena a Laigueglia
 Oratorio di Santa Maria Maddalena sul Monte Ventasso, cima dell'Appennino tosco-emiliano.